Nawaschin oder Navashin steht für:
 (4472) Navashin, Hauptgürtelasteroid, der nach Mikhail S. Navashin benannt ist

Nawaschin oder Navashin ist der Familienname folgender Personen:
 Sergei Gawrilowitsch Nawaschin (1857–1930), russischer Botaniker
 Mikhail Sergeevich Navashin (1896–1973), russischer Zellbiologe

Siehe auch:
 Nawaschino